Та́чка — ручная тележка, обычно на одном колесе, которую рабочий везет, толкая её вперед себя, простое устройство для транспортировки грузов, использующее принцип рычага для уменьшения прикладываемого усилия. 

Как правило тачка состоит из грузового кузова, одного или нескольких колёс и рукоятки.

История

Греция 
Вероятно, тачка была изобретена в Древней Греции. Два списка 408—407 и 407—406 гг. до н. э. упоминают «1 ящик для одноколёсного транспортного средства (hyperteria monokyklou)». Поскольку 'dikyklos' и 'tetrakyklos' в античной Греции означали двухколёсное и четырёхколосное транспортное средство, и ящик одноколёсного ТС в списке появляется между ящиком для 4-колёсного и его четырьмя колесами, то скорее всего одноколёсным ТС имелась в виду тачка.

Китай 
Различные предания приписывают изобретение тачки китайскому полководцу и государственному деятелю эпохи Троецарствия Чжугэ Ляну. У китайской тачки, в отличие от европейской колесо намного больше и часто находится не спереди а по центру всей конструкции, .

Средневековье 
В средневековой Европе тачка появилась между 1170 и 1250 годом. В отличие от китайских тачек, где колесо находилось центрально под платформой, колесо европейских тачек крепилось спереди.  Старые изображения поддерживают теорию, что европейская тачка развилась из носилок, в которых передний носильщик был заменён колесом.

Новое время 

В настоящее время выпускаются, как одноколёсные, так и двухколёсные тачки. Классические современные тачки выглядят следующим образом. Их рама представляет собой набор из стальных труб, сваренных между собой. Рама имеет две дуговые подставки позади колёс. Позади рама оканчивается двумя рукоятками, на концах которых в качестве рукояток могут быть либо резиновые грипсы, либо дуга, представляющая собой согнутую трубу, надеваемую отверстиями на рукоятки.
Колёса, как правило, оснащены пневматическими шинами, состоящими из обода, камеры и покрышки. Колёса насаживаются на оси и закрепляются либо шплинтами, либо стопорными шайбами, либо гайками. На раму болтами крепится кузов (корыто) из оцинкованной стали. Тачки позволяют перевозить как минимум несколько десятков, а иногда и несколько сотен килограммов грузов. В основном перевозятся сыпучие грузы.

Примечания

Литература 
 
 
 M. J. T. Lewis: «The Origins of the Wheelbarrow», в Technology and Culture, том 35, № 3 (июль 1994), стр. 453—475
 Andrea L. Matthies: «The Medieval Wheelbarrow», в Technology and Culture, том 32, № 2, часть 1. (апрель 1991), стр. 356—364
 http://terraoko.com/?p=52810

Сельскохозяйственные инструменты
Тележки
Простейшие механизмы